Kira Kiralina – film del 1928 diretto da Boris Glagolin
Kira Kiralina – film del 2014 diretto da Dan Pița